Джеймс Уорън Уайт или Джими Уайт ( или Jimmy White, роден на 2 май, 1962 година) е английски професионален играч по снукър.

През 1980 той навлиза в професионалния снукър, а популярността му нараства, благодарение на вродения атакуващ и харесващ се на публиката стил на игра, който показва. Смятан за един от най-известните играчи по снукър за всички времена, той бива наричан „Вихъра“, а понякога и „Победителя на народа“.

Сезон 2009/10

Източници 
 Официальный сайт  
 Профиль на World Snooker 
 Статистика игры и факты жизни на Snooker.org 
 Профиль на Global Snooker 
 Статистика сенчури-брейков в архиве Криса Тёрнера 
 Профиль в архиве Криса Тёрнера 

Уайт, Джими